Marie-Emmanuelle Banerjee ou Marie Banerjee, aussi connue sous son nom de jeune fille Marie-Emmanuelle Guidée, née en  à Paris, est une journaliste, reporter d'images, réalisatrice et monteuse de films documentaires française.

Biographie 
Marie-Emmanuelle Banerjee est l'un des quatre enfants de Bernard et de Marie-Annick Guidée et la sœur du diplomate Benoît Guidée. Elle est aussi la petite-fille d’Ingénieur horticole Jean Laborey et la nièce de l'acteur Éric Laborey.

Diplômée de la section « Politique, économique et sociale » de l'Institut d'études politiques de Paris en 1988, elle poursuit ses études au Centre de Formation des Journalistes (promotion 1990). Ensuite, elle entre à la télévision et pendant de nombreuses années collabore comme journaliste reporter d'images avec des journaux télévisés de France 3.

Parallèlement à ces fonctions journalistique, en couple avec son époux et collègue de la chaîne Joy Banerjee, elle fait des documentaires qui attirent l'attention sur les problèmes socialement significatives des pays d'Asie du Sud. En 2007, les conjoints créent  l'association « Petite Terre », y compris pour la production de films vidéo indépendants. Leur travail commun Shantiniketan, un voyage en utopie posant la question de la place des valeurs spirituelles de Rabindranath Tagore dans la société indienne moderne a été présenté en compétition au Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2012.

En 2002, après l'élection présidentielle, quand Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour, Marie-Emmanuelle Banerjee adhérente aux Verts. Elle décide de représenter EÉLV dans le canton du Houdan  aux cantonales de 2011 afin de soutenir le projet de la société des Écologistes comme une alternative au modèle du Front National.

Pour la télévision en 2006, elle participe en tant que directeur de la photographie au tournage du documentaire politique Après l'hégémonie, propositions pour un monde multipolaire de Béatrice Pignède. En 2017, elle fait partie de l'équipe du feuilleton PihPoh : Arrêt Olympia pour suivre le jeune rappeur de Belfort dans son parcours depuis le plateau dans une station de métro de Paris jusqu'à la scène de l'Olympia.

Marie-Emmanuelle Banerjee est mariée au journaliste Joy Banerjee et a trois enfants.

Filmographie 
 1995 : Bangladesh, les chemins d'une médecine pour tous : co-réalisateur 
 1995 : Mohila, femmes du Bangladesh : co-réalisateur 
 1997 : Internet : le dilemme des ayatollahs : co-réalisateur 
 1999 : Gonopathsala, dix jours de la vie d'une école au Bangladesh : co-réalisateur 
 2006 : Cher-Tarash : des copains au Bangladesh : co-réalisateur 
 2007 : Après l'hégémonie, propositions pour un monde multipolaire : directeur de la photographie (alias Marie-Emmanuelle Guidée)
 2010 : Shantiniketan, un voyage en utopie : co-réalisateur et monteur
 2012 : Rouge Bengale : co-réalisateur 
 2017 : PihPoh : Arrêt Olympia (alias Marie-Emmanuelle Guidée)

Récompense 
 2012 : « Youth Award » (Prix du Jury Jeune) au Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul (partagé avec Joy Banerjee)

Publication 
 .

Références

Annexes

Articles annexes 
 Benoît Guidée
 Jean Laborey
 Éric Laborey

Liens externes 

Site web de « Petite Terre » avec les films d'association
Vidéo  du candidat d'EÉLV Marie Banerjee - Houdan sur Dailymotion

Naissance en 1967
Naissance à Paris
Journaliste française du XXe siècle
Journaliste française du XXIe siècle
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Élève du Centre de formation des journalistes
Documentariste français
Monteuse française